Aroldo Alli Sampaio (artisticamente conhecido apenas como Aroldo Sampaio) é um produtor, compositor e guitarrista de música popular brasileira.

Iniciou sua carreira na década de 80, e acumula um extenso portfólio de trabalhos e parcerias artísticas. Possui oito álbuns autorais, além de participações em inúmeros projetos com outros artistas (CDs Singular Plural), além da banda o que integrou na década de 90, “Patuléia”, grupo este que gravou um álbum com boa relevância no cenário nacional, participando dos programas televisivos Programa do Jô, Altas Horas e gravando um clipe com o Humorista Bussunda.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, terra natal de Roberto Carlos e Sérgio Sampaio (seu primo) e fortemente influenciado pelo "Blues e Rock setentista", Sampaio lança em 2018, seu mais novo trabalho autoral, “Born To Be Blue”, no qual passeia por um variado repertório de canções instrumentais.

Discografia 
 (2001) Não música para você esquecer
 (2007) Somewhere Over the Blues
 (2009) Haja palavra para o que eu não digo
 (2011) Velho Vício de Sonhar
 (2012) Singular Plural Vol.01
 (2014) Singular Plural Vol.02
 (2017) Instrumental Vol.01
 (2018) Born To Be Blue

Cantores do Espírito Santo
Compositores do Espírito Santo